Colima bezeichnet:

 einen Vulkan in Mexiko, siehe Colima (Vulkan)
 Colima (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Ameisenjäger (Zodariidae)
 Colima-Volk, ein vorkolumbianisches mexikanisches Volk mit überlieferter Keramik

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colima (Georgia)
 Colima (Kalifornien)

in Mexiko:
 Colima (Stadt)
 Municipio Colima
 Colima (Bundesstaat)

Siehe auch:
 Colima-Sperlingskauz (Glaucidium palmarum), kleine Eulenart der Sperlingskäuze